San Odón puede hacer referencia a:

 Odón de Cluny (878/79-942); 
 Odón de Urgel (c. 1065-1122);